Az 1948-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 14. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

Az idény végén pontegyenlőség volt az első két helyezett csapat között, így egy döntőmérkőzést is beiktattak a programba. Ezáltal a bajnokságot a Cracovia nyerte az ezüstérmes Wisła Kraków, és a bronzérmes Ruch Chorzów előtt.

A bajnokság végeredménye

Döntő

 Cracovia 3–1 Wisła Kraków

Külső hivatkozások
 rsssf.com

1948
Lengyel 1